Kup pobjednika kupova je međunarodno službeno natjecanje europskih rukometnih klubova. Sudionici su osvajači nacionalnog kupa ili finalisti kupa, ako je isti klub osvojio i prvenstvo. Natjecanje se održava svake godine. Zbog slabe financijske situacije, čelništvo EHF-a odlučilo je spojiti ga s Kupom EHF u Europski kup.

Pobjednici

Uspješnost po državama

Vidi 
 Kup pobjednica kupova u rukometu (Europa)

Vanjske poveznice 
Službene stranice

Izvori 

Europska klupska rukometna natjecanja